Ernst Frick (malarz)
 Ernst Frick (piłkarz)

Zobacz też